W polityce:
 Antyklerykalna Partia Postępu RACJA Polskiej Lewicy
 Albańska Partia Pracy

W informatyce:
 zestaw oprogramowania Apache, PostgreSQL, PHP/Perl/Python
 aplikacje mobilne – oprogramowanie dla urządzeń przenośnych

Inne znaczenia:
 Archiwum Państwowe w Poznaniu
 Acta Palaeontologica Polonica